

Linguistica 
 Å – lettera degli alfabeti danese,  norvegese, svedese, finlandese (per le parole di origine svedese), vallone e chamorro.

Nelle lingue scandinave, Å significa «piccolo corso d'acqua», il che spiega la sua presenza in molti toponimi.

Geografia

Danimarca 
 Å – località nel sud-ovest dell'isola di Fionia

Norvegia 
 Å – località delle isole Lofoten
 Å – località del comune di Meldal, anticamente scritta Aa
 Å – località nelle isole Vesterålen
 Å – località presso Åfjord

Svezia 
 Å – villaggio svedese nella contea di Gävleborg

Altro 
 Å – simbolo utilizzato per designare l'unità di misura ångström (scritta anche angström)